

События 
 Консулы Спурий Постумий Альбин (патриций) и Тит Ветурий Кальвин (плебей). Триумвиры для выведения поселения в Калы Цезон Дуиллий, Тит Квинкций и Марк Фабий. Диктатор (№ 41) Публий Корнелий Руфин, начальник конницы Марк Антоний. Диктатор из благочестивых опасений слагает должность.
 Мирный договор римлян с галлами.
 334/333 — Афинский архонт-эпоним Ктесикл.
 Весна — Начало похода Александра Македонского на Восток 334 год до н. э. — 325 год до н. э.
 Греко-македонская армия переправилась через Геллеспонт. Войско в Сесте и Абидосе. В Трое Александр приносит жертву Афине. Основание Александрии Троянской.
 Май — Победа над персами во главе с Ресаком и Скифридатом при Гранике.
 Александр без боя занимает Сарды, Эфес. В Лидии он оставляет Антигона. Взятие Милета. Осада и взятие Галикарнаса. В Карии он вернул власть княжне местной династии Аде.
 Зима — Покорение Ликии и Памфилии. Взятие Киллены.
 Южнокитайское царство Юэ разорено царствами Чу и Ци.
 Основано царство Миньюэ (334—110 гг до н. э.).

Родились 
 Зенон Китийский (ум. 262 г. до н. э.) — древнегреческий философ, основоположник стоической школы.

Скончались 
 май (битва при Гранике)
 Арбупал (род. 362 году до н. э.) — внук Артаксеркса II.
 Арсит — персидский сатрап Геллеспонтской Фригии и Пафлагонии.
 Митридат — персидский военачальник.
 Митробузан — персидский сатрап Каппадокии.
 Нифат — персидский военачальник.
 Омар — персидский военачальник.
 Петин — персидский военачальник.
 Спифридат — персидский сатрап Ионии и Лидии.
 Фарнак — персидский военачальник.
 осень (Осада Галикарнаса)
 Неоптолем — персидский военачальник македонского происхождения.
 Эфиальт — персидский военачальник греческого происхождения.

См. также

Примечания